Calcedonia – antica città della Bitinia, in Asia Minore
 Metropolia di Calcedonia –  diocesi del patriarcato di Costantinopoli
 Calcedonia – sede titolare cattolica latina
 Calcedonia dei Siri – sede titolare cattolica sira
 Calcedonia degli Armeni – sede titolare cattolica armena
 Concilio di Calcedonia – concilio ecumenico del 451

Pagine correlate
 Calcedonio – minerale